Список лучших альбомов США 2016 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 2016 год.

Общие сведения 
Традиционно, итоговый список Top Billboard 200 Albums (Year End Charts) подсчитывается по финансовым результатам с ноября по ноябрь, поэтому вышедшие в конце года альбомы в формально итоговый чарт не попали. Данные с учётом всего календарного года отличаются.

История

См. также 
 Лучшие синглы США 2016 года по версии Billboard

Примечания

Ссылки 
 Обзор итоговых чартов журнала Billboard 2016 года
 The Biggest of 2014: The Billboard Year-End Charts
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив)

Чарты Billboard 2016 года
Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)